Arakawa est un nom japonais qui peut faire référence à :

Toponyme
L'Arakawa, une rivière du Japon se jetant dans la baie de Tokyo.
 Arakawa-ku, l'un des 23 arrondissements spéciaux formant Tokyo.
 Arakawa, une ville de la préfecture de Niigata au Japon.

Patronyme
 Daisuke Arakawa (1981-), un sauteur en longueur japonais.
 Eriko Arakawa (1979-), une footballeuse japonaise.
 Hiromu Arakawa (1973-), un auteur de manga japonaise.
 Minoru Arakawa (1946-), un ancien président de Nintendo America.
 Shintarō Arakawa (né en 1971), linguiste japonais.
 Shizuka Arakawa (1981-), une patineuse artistique japonaise, médaillée d'or aux Jeux olympiques.
 Shusaku Arakawa (1936-), artiste contemporain japonais.
 Tōru Arakawa (1932-2015), un karatéka japonais.
 Toyozō Arakawa (1894-1985), un céramiste japonais renommé.

Autres
 Clan Arakawa, un clan du Japon médiéval.
 Toden Arakawa, ultime ligne de tramway de Tokyo, toujours en service de nos jours.
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme